Pantić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Pantić (* 1992), serbischer Fußballspieler
 Aleksandar Pantić (Fußballspieler, 1978) (* 1978), serbischer Fußballspieler
 Danilo Pantić (* 1996), serbischer Fußballspieler
 Đorđe Pantić (* 1980), serbischer Fußballtorhüter
 Maja Pantić (* 1970), serbische Informatikerin
 Mihajlo Pantić (* 1957), jugoslawischer bzw. serbischer Schriftsteller
 Milinko Pantić (* 1966), jugoslawischer bzw. serbisch-montenegrinischer Fußballspieler
 Miroslav Pantić (1926–2011), jugoslawischer Literaturwissenschaftler
 Mladen Pantić (* 1982), serbischer Basketballspieler
 Nikola Pantić (1927–2002), jugoslawischer Paläontologe